David Vandenbroeck – calciatore belga
 Jonathan Vandenbroeck, noto come Milow – cantautore belga
 Sven Vandenbroeck – allenatore di calcio ed ex calciatore belga